Осцилатор ( – трептя) е система, извършваща трептения, чиито показатели се повтарят периодично във времето. Понятието се използва в различни области на науката и техниката, някои от които са изброени по-долу.

Физика 
Във физиката понятието играе важна роля и се използва повсеместно, например в механиката (най-прости осцилатори са махалото и пружина с товар), квантовата механика и квантовата теория на полето, теорията на твърдото тяло и т.н.
 Хармоничен осцилатор

Електроника и радиотехника 
 Трептящ кръг
 Генератори на електрически трептения
 Кварцов резонатор